Ardross Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland:

 Ardross Castle (Fife) bei Elie
 Ardross Castle (Highland) bei Alness